Zamach na hotel Serena w Kabulu (2008)
 Zamach na hotel Serena w Kabulu (2014)